An Officer and a Spy (roman), een historische roman van Robert Harris
J'accuse (film), (Engels: An Officer and a Spy)  een film uit 2019 van Roman Polański